Freyhof ist ein deutscher Orts- und Familienname

Ortsname:
 Freyhof (Niederhausen), Ortschaft der Gemeinde Niederhausen an der Appel, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Freyhof, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Wola (Budry), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Familienname:
 Jörg Freyhof (* 1964), deutscher Ichthyologe und Fischfotograf

Siehe auch: Freihof